George Neville (c. 1432 – 8 de junio de 1476) fue un noble y religioso inglés. Ostentó los cargos de Arzobispo de York (1465-1476) y Canciller de Inglaterra (1460-1467; 1470-1471).

Biografía 
Neville  era el hijo menor de Richard y Alice Neville, V condes de Salisbury. Era hermano de Richard Neville, XVI conde de Warwick iure uxoris, conocido como el Hacedor de Reyes. Fue educado en Balliol College, Universidad de Oxford. Desde su niñez fue destinado al estamento clerical, ascendiendo rápidamente gracias a la influencia de su familia, hasta alcanzar el cargo de obispo de Exer en 1458. El 4 de febrero se le nombró, y el 3 de diciembre de ese mismo año fue consagrado formalmente como obispo. Desde ese momento, Neville tomó un rol en la política del periodo. Estuvo presente junto a su hermano Warwick en la batalla de Northampton, en julio de 1460. Inmediatamente después, se le encomendó la guarda del Gran Sello, lo que implicaba convertirse en el Lord Canciller del reino.

Como canciller, Neville participó en la proclamación de Eduardo IV reconociéndole como rey. En 1463, fue enviado en misión diplomática a Francia; y en 1464, participó en la negociación con los escoceses. En esos años, consiguió el caro de archidiácono de Carlisle, aproximadamente en 1463, y de arzobispo de York, el 15 de marzo de 1465. También sirvió muchos años como Canciller de la Universidad de Oxford.

La entronización como arzbispo se celebró en el castillo de Cawood, en septiembre de 1465, con intención de mostrar la riqueza y el poder de su familia. Acudieron veintiocho pares, cincuenta y nueve caballeros, diez abades, siete obispos y numerosos abogados, clérigos, escuderos y damas, junto a sus respectivos siervos. Además de los familiares y criados habituales, se sumaron otras 2.500 bocas que alimentar en cada comida. Consumieron 4.000 palomas y 4.000 lágrimas, 2.000 pollos, 204 gruyas, 104 pavos reales, 100 codornices de docena, 400 cisnes y 400 garzas, 113 bueyes, 6 toros salvajes, seis toros salvajes, 608 lucios y bremas, 12 marsopas y focas, 1.000 ovejas, 304 terneros, 2.000 cerdos, 1.000 capones, 400 chorlitos, 200 docenas de reses, 4.000 patos, 204 crías de pato y 204 avetorillos, 200 faisanes, 500 perdices, 400 chochas, 100 zarapitos, 1000 garcetas, sobre 500 ciervos, 4000 empanadas frías y 1500 calientes, 4000 platos de jalea, 4000 tartas, 2000 platos de crema, una cantidad proporcional de pan, delicias de azúcar y pasteles. Con este banquerte se puede observar el poder de los Neville y las aves de la fauna británica.

En los siguientes años, Neville y sus hermanos pidieron el favor real; y, en junio de 1467, se le retiró el Gran Sello por la obstrucción de su familia en los planes de la Corona. En 1469, después de un exitoso alzamiento en Yorkshire, fomentado en secreto por Warwick, el rey fue encerrado por el arzobispo Neville, quien terminó por dejarle huir.

En 1470, cuando Warwick fue derrotado por las fuerzas del rey en Stamford, el arzobispo Neville juró lealtad a Eduardo. Sin embargo, durante la breve restauración de la casa Lancaster, Neville actuó como canciller de Enrique VI. Su tiempo en el cargo fue breve, dado que Eduardo regresó de los Países Bajos y encerró al Enrique y su canciller. El arzobispo compartió un breve periodo de cautiverio con otrora monarca en Torre.

Tras ser perdonado en abril de 1471, el 25 de abril de 1472, volvió a ser detenido por un cargo de traición. Fue transportado a Francia en secreto, y quedó prisionero en el castillo de Hammes, cerca de Calais , hasta noviembre de 1474. Regresó a Inglaterra para morir en menos de dos años, el 8 de junio de 1476.

George Neville fue un respetable académico y un importante benefactor de la universidad de Oxford, especialmente de Balliol Universidad. Mostró interés en el aprendizaje del griego y encargó, al menos, un manuscrito griego.

Ancestros

Citas

Bibliografía 

   Chisholm, Hugh, ed. (11). "Neville, George". Encyclopædia Britannica 19 (11.º ed.). Cambridge University Press. p. 458.
 Cokayne, G. E. El Completo Peerage: Volumen XI Rickerton a Sisonby edición de reimpresión (Gloucester:Sutton Publicando 2000) 
 Harris, Jonathan. "Escribanos griegos en Inglaterra: la evidencia de episcopal registros" en A través del Vaso de Mirar: Byzantium a través de Ojos británicos, ed. Robin Cormack y Elizabeth Jeffreys (Aldershot: Ashgate, 2000), pp. 121–6.  ISBN 0-86078-667-6
 
 
 Mitchell, Rosamund Joscelyne, y Mary Dorothy Rose Leys. Una Historia de las Personas inglesas. Londres: Longmans, Green, 1951.  OCLC 491344570
 Ross, Charles. Edward IV. Berkeley: California University Press, 1974.  ISBN 0-520-02781-7
 Weiss, Roberto. Humanismo en Inglaterra durante el Decimoquinto Siglo. Oxford: 1957, 2.ª ed.  OCLC 369708

Familia Neville
Arzobispos de York
Alumnado del Balliol College (Oxford)
Fallecidos en 1476
Nacidos en los años 1430
Arzobispos del siglo XV
Obispos de Inglaterra del siglo XV
Obispos católicos del siglo XV
Obispos católicos de Inglaterra